Исмаил Хан Эхсан Хан оглы Нахичева́нский (; 5 января 1819 — 10 февраля 1909) — российский военачальник, генерал от кавалерии (18.08.1908).

Начало военной карьеры 
Исмаил Хан Нахичеванский родился 5 января 1819 года в семье правителя Нахичевани Эхсан Хана (1789—1846), перешедшего в подданство России. Получил начальное образование в Тифлисской дворянской гимназии. С юных лет под командованием отца служил в «коннице Кянгерлы». В 1837 году «конница Кянгерлы» в качестве почётного конвоя сопровождала прибывшего на Кавказ императора Николая I. В составе почётного конвоя находился и 18-летний Исмаил Хан. В числе других конвойцев он был награждён императором серебряной медалью на ленте ордена Святого Владимира. Службу в российской императорской армии Исмаил Хан начал 1 мая 1839 года в Варшаве в Закавказском конно-мусульманском полку наибом (помощник командира сотни). «За отличие по службе» во время смотров и манёвров под Варшавой в 1840 году произведён в прапорщики 28 октября 1840 года. 27 декабря 1841 года Исмаил Хан был произведён в поручики, а 3 марта 1845 года штабс-капитан Исмаил Хан высочайшим приказом был назначен состоять по армейской кавалерии при Отдельном Кавказском корпусе. 19 сентября 1847 года он был назначен начальником «Конницы Кянгерлы». За отличие по службе 5 февраля 1853 года был произведён в капитаны.

Крымская война 
16 октября 1853 года началась Восточная (Крымская) война. 10 ноября Исмаил Хан был назначен начальником Эриванской бекской дружины, вошедшей в состав Эриванского отряда русских войск. С 1 мая по 5 декабря 1854 года он был помощником командира 4-го конно-мусульманского полка. С 22 апреля по 5 июля принимал участие в боестолкновениях с противником в районе Игдыра, Каравансарая, Оргова. 17 июля в составе Эриванского отряда под общим командованием генерал-лейтенанта барона Карла Карловича Врангеля, участвовал в разгроме 12 тысячного корпуса Селим-паши на Чингильских высотах и последующим занятии Баязета 19 июля. В дальнейшем участвовал в действиях в районе Абас-геля, Мысуна, Дутаха, Диадина, Кара-килиса, Алашкерта (Топрак-кала) и т. д. За боевые заслуги 4 августа 1855 года он был переведён в лейб-гвардии казачий Его Величества полк с переименованием в ротмистры, а 13 октября 1856 года был награждён орденом Святого Станислава 3-й ст. с мечами.

Между двумя войнами 
3 апреля 1860 года Исмаил Хан был произведён в полковники. 22 сентября 1867 года высочайшим приказом за выслугу в офицерских чинах 25 лет гвардии полковник Исмаил Хан был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом. В январе 1868 года шахом персидским был пожалован орденом Льва и Солнца 2-й степени со звездой. 28 сентября 1872 года «за отличие по службе» был награждён орденом Святого Станислава 2-й степени с императорской короной.

Баязетское сидение 

Исмаил Хан Нахичеванский прославился во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов. 17 апреля 1877 года войска Эриванского отряда под общим командованием генерал-лейтенанта Арзаса Тергукасова перешли русско-турецкую границу и через Чингильский перевал вышли к Баязету. Турки, узнав о подходе больших сил русских войск, оставили крепость. 18 апреля Баязет был занят небольшим отрядом во главе с подполковником А. Ковалевским, командиром 2-го батальона 74-го пехотного Ставропольского полка 19-й пехотной дивизии. Ковалевский был назначен командующим войсками Баязетского округа. Основные же силы Эриванского отряда продолжили движение вглубь территории противника. 24 мая подполковника Ковалевского на посту командующего войсками округа сменил прибывший в Баязет с пополнением из двух рот 73-го пехотного Крымского полка той же дивизии подполковник Г. Пацевич. Комендантом крепости был назначен капитан Ф. Э. Штоквич.

5 мая 1877 года приказом главнокомандующего Кавказской армией великого князя Михаила Николаевича полковник Исмаил Хан был назначен командиром вновь формировавшегося Эриванского конно-иррегулярного полка. Полк вошёл в состав конно-иррегулярной бригады генерал-майора Келбали Хана Нахичеванского, младшего брата Исмаил Хана. Бригада имела задачей прикрытие государственной границы от возможного вторжения неприятеля на территорию Эриванской губернии.

4 июня генерал-майор Келбали Хан, получив от подполковника Пацевича сведения о движении турок со стороны Вана к Баязету, обратился к начальнику Эриванского отряда генералу Тергукасову за разрешением отправить подкрепления гарнизону Баязета, однако получил отказ. На следующий день Пацевич сообщил Келбали хану, что турецкая конница рекогносцирует дороги к Баязету, и запросил помощи. Келбали Хан вновь обратился к генералу Тергукасову за разрешением. На этот раз соответствующий приказ был получен. В тот же день, 5 июня, генерал Келбали Хан отправил в Баязет 3 сотни Эриванского конно-иррегулярного полка во главе с Исмаил Ханом. 6 июня подполковник Пацевич решил провести разведку, и выступил с двумя ротами пехоты под командованием подполковника Ковалевского и одной сотней казаков из крепости к Вану. Столкнувшись с многократно превосходящими войсками противника, отряд Пацевича, неся серьёзные потери, стал отходить к крепости. Был тяжело ранен и скончался на носилках подполковник Ковалевский. Создалась критическая ситуация. В этот момент к Баязету, после многочасового перехода, подошли сотни Эриванского конно-иррегулярного полка во главе с Исмаил Ханом. Со своими бойцами Исмаил Хан вступил в неравный бой с превосходящими силами противника.

Из рапорта коменданта Баязета капитана Ф. Э Штоквича Его Императорскому Высочеству Главнокомандующему Кавказской армией великому князю Михаилу Николаевичу от 4 июля 1877 года № 116:

Когда отступающая колонна, отстреливаясь, подходила к крепостным воротам, она оказалась заблокирована большим стадом ослов, гружёных сухарями, так как крепостной провиантмейстер решил перевести свои склады из города в цитадель именно в этот день. Произошла большая неразбериха под убийственным огнём противника, которая привела к тяжёлым людским и материальным потерям — весь провиант, ослы, лошади казаков и милиционеров достались неприятелю. Несмотря на тяжёлые потери, уцелевшей части отряда Пацевича и остаткам сотен Исмаил Хана всё же удалось отойти в цитадель под защиту крепостных стен. Гарнизон крепости состоял из шести рот пехоты, трёх сотен казаков, двух орудий и остатков Эриванского конно-иррегулярного полка. Всего, с учётом понесённых потерь, около 1500 человек. Цитадель не была подготовлена к осаде, так как комендант крепости не отдал своевременно распоряжений о создании запасов воды, а продовольственный склад гарнизона разместил в городе, и провизия доставлялась в цитадель по потребности. Осаждавшие отвели ручей, из которого в крепость по трубам поступала вода. Провизии оставалось не более чем на три дня. В таких условиях началась 23-дневная оборона крепости Баязет, длившаяся с 6 по 28 июня и вошедшая в историю как «Баязетское сидение». Из воспоминаний Исмаил Хана:

Уже на третий день блокады жара, жажда и голод начали приводить осаждённых в отчаяние. Офицеры и нижние чины собирались группами и обсуждали сложившееся положение. Начали раздаваться голоса с призывом к капитуляции. Из воспоминаний Исмаил Хана:

Молодой артиллерийский офицер, о котором вспоминал полковник Исмаил Хан, был командир 4-го взвода 4-й батареи 19-й артиллерийской бригады поручик Николай Константинович Томашевский.

Утром 8 июня турки большими силами под командованием бывшего коменданта города Кямал Али-паши предприняли мощную атаку на цитадель. Поддавшись панике, подполковник Пацевич с согласия ряда других офицеров, в том числе и коменданта крепости Штоквича, принял решение о сдаче Баязета. Огонь был прекращён и над стенами крепости был поднят белый флаг. Исмаил Хан в это время находился у изголовья тяжело раненного сына, прапорщика Эриванского конно-иррегулярного полка Амануллы Хана Нахичеванского. О том, что над Баязетом поднят белый флаг, ему сообщил поручик Томашевский. Из воспоминаний Исмаил Хана:

С этого момента, по сути отстранив подполковника Пацевича, полковник Исмаил Хан Нахичеванский на правах старшего по званию, по собственной инициативе, вступил в командование гарнизоном Баязета. Стрельба возобновилась, и одним из первых был смертельно ранен Пацевич, причём ранен он был в спину. По некоторым данным, выстрел был произведён одним из офицеров гарнизона. После того, как белый флаг был сорван и атака турок отбита, Исмаил Хан назначил войскового старшину 2-го Хопёрского полка Кубанского казачьего войска Олимпия Никитича Кванина своим помощником по приведению в исполнение всех распоряжений по обороне Баязета. Вступив в командование гарнизоном, Исмаил Хан Нахичеванский организовал оборону крепости и в тяжёлых условиях, без воды и провианта, удерживал её до подхода основных сил русской армии. Когда прибывший в цитадель очередной парламентёр, перебежавший к врагу после начала войны, заявил Исмаил Хану, что если гарнизон не капитулирует, то он будет перевешан, Исмаил Хан ответил, что вначале будет повешен сам парламентёр, как изменник, и это приказание было немедленно выполнено. Высочайшим приказом от 19 декабря 1877 года «за боевые отличия» он был награждён чином генерал-майора, а 31 декабря 1877 года «за примерную храбрость и распорядительность, оказанные во время блокады Баязета в июне 1877 года», удостоен ордена «Святого Великомученика и Победоносца Георгия IV степени».

Последующая карьера 
28 октября 1890 года исполнилось 50 лет службы Исмаил Хана Нахичеванского в офицерских чинах. В этот день юбиляром были получены многочисленные поздравления. Из телеграммы военного министра:

Из телеграммы Великого князя Михаила Николаевича:

14 июня 1908 года, в возрасте 89 лет, Исмаил Хан обратился с прошением об отставке к Николаю II. 18 августа 1908 года Император, принимая во внимание «весьма продолжительную и боевую службу генерал-лейтенанта Исмаил Хана» Высочайшим приказом произвёл его в генералы от кавалерии с увольнением от службы с мундиром и пенсией.

За время службы Исмаил Хан стал Кавалером орденов Святого Георгия Победоносца 4-й ст., Святого Владимира 2-й ст., 3-ст., 4-ст. с бантом, Святой Анны 1-й ст., Святого Станислава 1-й ст., 2-й ст. с Императорской Короной, 3-й ст. с мечами. Ему было Высочайше разрешено принять и носить персидские ордена Льва и Солнца 1-й ст., 2-й ст. со Звездой, 3-й ст. Он был награждён многими медалями. Герой обороны Баязета генерал от кавалерии Исмаил Хан Нахичеванский скончался 10 февраля 1909 года в родном городе Нахичевань. На похоронах у изголовья генерала лежало 14 подушечек с орденами.

Личность Исмаил Хана вновь привлекла к себе внимание после выхода телесериала «Баязет» по одноимённому роману Валентина Пикуля, где Исмаил Хан был представлен в негативном свете.

Воинские звания 
 В службу вступил (01.05.1839)
 Прапорщик (28.10.1840)
 Поручик (20.03.1844)
 Штабс-капитан (30.08.1847)
 Капитан (05.02.1853)
 Ротмистр гвардии (04.08.1855)
 Полковник (03.04.1860)
 Генерал-майор (19.12.1877)
 Генерал-лейтенант (28.10.1890)
 Генерал от кавалерии (18.08.1908)

Награды 
российские:
 Орден Святого Станислава 3 ст. с мечами (1856)
 Орден Святого Владимира 4 ст. с бантом за 25 лет в офицерских чинах (1867)
 Орден Святого Станислава 2 ст. с императорской короной (1872)
 Орден Святого Георгия 4 ст. (31.12.1877)
 Орден Святого Владимира 3 ст. (1883)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (1888)
 Орден Святой Анны 1 ст. (1901)
 Орден Святого Владимира 2 ст. (1907)
 Медаль «В память войны 1853—1856»
 Медаль «В память русско-турецкой войны 1877—1878»
 Медаль «В память царствования императора Александра III»
 Медаль «В память царствования Императора Николая I»

персидские:
 Персидский Орден Льва и Солнца 3 ст. с алмазами (1846)
 Персидский Орден Льва и Солнца 2 ст. со звездой (1868)
 Персидский Орден Льва и Солнца 1 ст. (1903)

Семья 
Был женат первым браком на Ханым-Джан Ханум (около 1819 — ?), дочери главы Кенгерлинского племени Новруз Ага. Вторым браком был женат на Шовкет Ханум, дочери Аббас-Кули Хана Эриванского. Имел девять детей:

 Старший сын Аманулла Хан Нахичеванский (Аман-Улла-Хан-Эксан-Ханов) (15 июня 1845 — около 1891) —В службу вступил 6 мая 1865 года в Собственный Его Величества Конвой оруженосцем. 1 ноября 1865 года произведён в юнкеры. По завершении установленного срока службы, 21 августа 1869 года произведён в прапорщики милиции с состоянием по армейской кавалерии. Награждён серебряной медалью «За службу в Конвое Государя Императора Александра Николаевича» на Аннинской ленте для ношения на шее. После начала русско-турецкой войны 1877—1878 гг. зачислен во вновь сформированный Эриванский конно-иррегулярный полк. 6 июня 1877 года в бою под Баязетом тяжело контужен. Участник 23—дневнего «баязетского сидения». 19 июня того же года «По Высочайше представленной власти Его Императорскому Высочеству Главнокомандующему Кавказской армией награждён орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом». 19 декабря 1877 года «Высочайшим приказом» зачислен в лейб-гвардии Казачий полк корнетом. 28 марта 1882 года состоящий в распоряжении Штаба Кавказского военного округа корнет лейб-гвардии Казачьего полка Аманулла Хан Нахичеванский «Высочайшим приказом» произведён в поручики. 9 апреля 1889 года высочайшим приказом был произведён в штабс-ротмистры. Был женат на дочери генерал-майора князя Хасая Уцмиева и известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Бегум «Натаван» княжне Ханбике Ханум Уцмиевой (1855—1921).
 Старшая дочь Тарлан Ханум (13 октября 1848 года — ?). Была замужем за Аббас Кули Ханом Эриванским.
 Хадыр Ханум (15 июля 1850 года — ?)
 Бахман Хан (2 сентября 1851 года — ?)
 Хабиб Улла Хан (17 октября 1852 года — ?). Был женат на принцессе Навваб Ага Ханум, дочери принца Бахман Мирзы Каджара.
 Солтанат Ханум (20 октября 1855 года — ?)
 Азис Хан I (15 мая 1857 года — ?)
 Сона Бегум (20 февраля 1859 года — ?)
 Азис Хан II (15 января 1860 года — 10 апреля 1883 года). Прапорщик милиции.

Генеалогия

См. также 
 Нахичеванский

Примечания

Литература 
 
 
 Гизетти А. Библиографический указатель печатанным на русском языке сочинениям и статьям о военных действиях русских войск на Кавказе. Изд. Военно-учёного комитета Главного штаба. — СПб., 1901
 Ежегодник русской армии за 1878 г., часть II. — СПб., 1878
 
 Памятник Восточной войны 1877—1878 гг. — СПб., 1878
 Ибрагим Багиров. Генералы племени Кянгерлы. — Баку, 1994

Ссылки 
 Азербайджанский хан — генерал и герой России. Д. Макаров

Азербайджанская аристократия
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Участники Крымской войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры ордена Льва и Солнца 1 степени
Кавалеры ордена Льва и Солнца 2 степени
Кавалеры ордена Льва и Солнца 3 степени
Нахичеванские